Vueltas ist die Pluralform von Vuelta

Als geographisches Objekt zählt Las Vueltas in El Salvador